Gotteszell ist

der Ortsname von
 Gotteszell, Gemeinde im Landkreis Regen, Bayern
 Gotteszell (Zachenberg), Ortsteil der Gemeinde Zachenberg, Landkreis Regen, Bayern

der Name eines Klosters